Баранка Пријета има више значења:

 Баранка Пријета (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Пријета (Веветока), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Баранка Пријета (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику